Озеро — природна улоговина, заповнена водою, водойма повільного водообміну

Озеро — селище, Алапаєвський міський округ (Алапаєвськ), Свердловська область
 Озеро — село, Дуванський район, Башкортостан
 «Озеро» — кооператив Володимира Путіна під Санкт-Петербургом

Озеро — село, Вінницька область, Немирівський район
 Озеро — село, Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Озеро — село, Луганська область, Сватівський район
 Озеро — село, Рівненська область, Вараський район
 Озеро — гідрологічна пам'ятка природи, Волинська область
Озеро — гідрологічна пам'ятка природи, Черкаська область

Див. також 
 Озера